Великий самозванец (фильм, 1918) — фильм реж. Мартина Торнтона.
 Великий самозванец (фильм, 1961) — фильм с Тони Кёртисом в главной роли, посвящённый Фердинанду Демара; реж. Роберта Маллигана.
 Великий самозванец (короткометражный фильм) — фильм 2013 года спортивно-документальной серии «30 событий за 30 лет», посвящённый ; реж. Мэтт Дилмор.